

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 David Wise, compositeur britannique de musiques de jeux vidéo ;
 David Wise, (1990- ), skieur acrobatique américain.